Cédric est un prénom anglais, dérivé de Cerdic, né, sans doute d'une coquille, sous la plume de Walter Scott dans son roman Ivanhoé.

Personnages de fiction 
 Cédric est une série de bande dessinée belge.
 Cédric est une série télévisée d'animation française tirée de la bande dessinée 2001-2007.
Cedric Diggory Personnage de Harry Potter joué par Robert Pattinson

Autres 
 Cédric, un évêque anglais de la première moitié du .
 Cédric pour Centre d'Étude et de Recherche en Informatique du CNAM est également le nom d'un Laboratoire de recherche dans le domaine de l'informatique, rattaché au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).
Cedric est un paquebot de la White Star Line mis en service en 1903.
Nissan Cedric Automobile en production entre 1960–2004.

de:Cedric
ja:セドリック
nl:Cedric
ru:Седрик